Masako é um nome feminino japonês.

Pessoas com este nome

masako goda 

 Masako, Princesa Consorte do Japão;
 Princesa Nashimoto Masako do Japão, mais tarde Princesa Bangja da Coréia;
 Princesa Masako (1888-1940), sexta filha do Imperador Meiji, que desposou o Príncipe Takeda Tsunehisa;
 Masako Nozawa, atriz japonesa;
 Masako Katsuki, atriz japonesa;
 Masako Natsume, atriz japonesa;
 Hōjō Masako (1156-1225), regente do xogunato Kamakura;

Outros 

 9190 Masako, asteróide;

Desambiguação